Aleksy Awdiejew – artysta
 Aleksiej Awdiejew – generał